Sint-Jorisgasthuis (Delft)
 Sint-Jorisgasthuis (Dordrecht)
 Sint-Jorisgasthuis (Oirschot)
 Sint-Jorisgasthuis (Venlo)